Beatchoro é um grupo musical de hip hop e choro formado por DJ Marcelinho, Braian, Sam, Milton Mori, Luciano Barros e Chico Valle.

 DiscografiaBeatchoro''		

Bandas do Brasil